CLIR steht für: 

 Calling Line Identification Restriction, siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze) #Unterdrückung der Rufnummer des Anrufers (CLIR) 
 Council on Library and Information Resources, private US-amerikanische Bildungsorganisation 

Abkürzung